Wim Stevens (acteur), Vlaams acteur
 Wim Stevens (golfer) (-2011), Nederlands golfprofessional